Meire ist der Familienname folgender Personen:
 Claudine Meire (* 1947), französische Sprinterin, Silbermedaillengewinnerin bei den Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 1972

Meiré ist der Familienname folgender Personen:
 Mike Meiré (* 1964), deutscher Designer, Art Director, Künstler und Kurator

Siehe auch:
 Meire Grove, Ort in Stearns County, Minnesota
 Meira
 Maira
 Maire (Begriffsklärung)
 Mairé